Doryloxenus — род мирмекофильных жуков-стафилинид из подсемейства Aleocharinae. Встречаются всесветно. Более 50 видов.

Описание  
Мелкого размера коротконадкрылые жуки-стафилины, длина тела от 1 до 2 мм. Форма тела каплевидная, основная окраска оранжево-коричневая. Обитают вместе с кочевыми муравьями родов Dorylus и Aenictus. Род наиболее сходен с представителями рода , отличаясь от последнего глазами, квадратными мезококсальными впадинами и коротким мезостернумом (Jacobson and Kistner 1975).  также сходен своей каплевидной формой тела с родом жуков , но отличается формой жвал и лабрума и более длинными нижнечелюстными щупиками (они явно длиннее галеа) (Kistner et al. 2003).

Систематика 
Род был впервые выделен в 1898 году австрийским энтомологом и монахом-иезуитом Эрихом Васманном (Erich Wasmann; 1859—1931) на основании типового вида . Известно более 30 видов из разных материков и стран мира. 

  (Китай, Zhejiang)
  
 
 	
  
 
  
  
 
  
   
  
  
  (Китай, Hongkong)
  (Китай, Yunnan)
  (Китай, Zhejiang)
  
 
 
 
 
 
 
 Другие виды

См. также 
  (Aenictoteratini)
  (Lomechusini)
  (Pygostenini).

Примечания

Литература 

 Herman L. (2001). Catalog of the Staphylinidae (Insecta: Coleoptera). 1758 to the end of the second millennium. Parts I—VII. — Bulletin of the American Museum of Natural History 265: 1—4218 (in 7 vols.)

Ссылки 
 eol.org: Doryloxenus
 ION: Doryloxenus

Алеохарины
Насекомые Азии
Мирмекофилы
Роды жесткокрылых